{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (67201) - || 2000 CR103 || 8 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67202) - || 2000 CJ108 || 5 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (67203) - || 2000 CQ124 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67204) - || 2000 DJ4 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67205) - || 2000 DB7 || 29 februari 2000 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| (67206) - || 2000 DU15 || 27 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (67207) - || 2000 DJ19 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67208) - || 2000 DQ20 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67209) - || 2000 DN26 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67210) - || 2000 DF29 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67211) - || 2000 DT33 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67212) - || 2000 DY35 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67213) - || 2000 DN36 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67214) - || 2000 DC47 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67215) - || 2000 DL53 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67216) - || 2000 DU56 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67217) - || 2000 DL57 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67218) - || 2000 DF62 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67219) - || 2000 DE64 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67220) - || 2000 DH67 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67221) - || 2000 DP73 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67222) - || 2000 DA75 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67223) - || 2000 DC81 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67224) - || 2000 DB95 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67225) - || 2000 DM101 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67226) - || 2000 DB102 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67227) - || 2000 DV102 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67228) - || 2000 DY107 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67229) - || 2000 DX108 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67230) - || 2000 EB || 12 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67231) - || 2000 EH || 1 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67232) - || 2000 EB3 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67233) - || 2000 EP11 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67234) - || 2000 ED12 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67235) Fairbank || 2000 EJ15 || 5 maart 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (67236) - || 2000 EH19 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67237) - || 2000 EA24 || 8 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67238) - || 2000 ER26 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67239) - || 2000 ER30 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67240) - || 2000 EF39 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67241) - || 2000 EZ44 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67242) - || 2000 EG47 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67243) - || 2000 ED57 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67244) - || 2000 EH58 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67245) - || 2000 EP60 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67246) - || 2000 ED70 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67247) - || 2000 EA82 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67248) - || 2000 EY87 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67249) - || 2000 EJ96 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67250) - || 2000 EH97 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67251) - || 2000 EB103 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67252) - || 2000 ET104 || 14 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67253) - || 2000 EA106 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67254) - || 2000 EV108 || 8 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67255) - || 2000 ET109 || 8 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (67256) - || 2000 EA113 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67257) - || 2000 EY117 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67258) - || 2000 EX119 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67259) - || 2000 EA121 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67260) - || 2000 EJ127 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67261) - || 2000 EO127 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67262) - || 2000 EU136 || 12 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67263) - || 2000 ER150 || 5 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (67264) - || 2000 EM153 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (67265) - || 2000 EX158 || 12 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67266) - || 2000 EC163 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67267) - || 2000 EE183 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67268) - || 2000 EC184 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67269) - || 2000 FF5 || 29 maart 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (67270) - || 2000 FJ12 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67271) - || 2000 FW19 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67272) - || 2000 FQ27 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67273) - || 2000 FZ32 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67274) - || 2000 FA41 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67275) - || 2000 FU41 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67276) - || 2000 FJ42 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67277) - || 2000 FT43 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67278) - || 2000 FF44 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67279) - || 2000 FD45 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67280) - || 2000 FL48 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67281) - || 2000 FV60 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67282) - || 2000 FR65 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67283) - || 2000 GN || 2 april 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (67284) - || 2000 GD1 || 2 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67285) - || 2000 GH2 || 5 april 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (67286) - || 2000 GT7 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67287) - || 2000 GP23 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67288) - || 2000 GN42 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67289) - || 2000 GQ47 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67290) - || 2000 GD54 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67291) - || 2000 GN65 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67292) - || 2000 GR65 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67293) - || 2000 GE66 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67294) - || 2000 GB74 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67295) - || 2000 GK77 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67296) - || 2000 GA80 || 13 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67297) - || 2000 GM89 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67298) - || 2000 GD91 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67299) - || 2000 GS95 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67300) - || 2000 GA99 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten